Ylläsjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ylläsjärvi (sjö), Lappland, 
 Ylläsjärvi (ort), Lappland, Tunturi-Lappi,

Se även 
Ylläs
Yllästunturi

Robotskapade Finlandförgreningar